Henry Erskine (1624–1696), Schots presbyteriaans dominee
Henry Erskine (1650-1693), de derde baron Cardross
Henry Erskine (1710-1765), de vijfde baronet van Alva en luitenant-generaal